Ири́на Андре́евна Давы́дова (27 мая 1988 года, Александров, Владимирская область, РСФСР, СССР) — российская лёгкоатлетка, чемпионка Европы 2012 и серебряный призёр Летней Универсиады в Шэньчжэне в беге на 400 м с/б. Мастер спорта России международного класса

Выступления

Ссылки 
 Давыдова на сайте ИААФ 
 Профиль на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики
 Ирина Давыдова: олимпийское послесловие

Бегуны на короткие дистанции России
Бегуны с барьерами России
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Легкоатлеты Москвы
Спортсмены Владимирской области